Джон Нью́мен ():
 Джон Генри Ньюмен (1801-1890) — английский кардинал, писатель, мыслитель.
 Джонни Ньюмен (1963) — американский баскетболист.
 Джон Ньюмен (1990) — британский певец, автор-исполнитель.